Shenar ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Shenar (1936–1989), US-amerikanischer Schauspieler
 Sarit Shenar (* 1983), israelische Fußballspielerin